Ђералдин Базан () је мексичка глумица, певачица и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Мексичке глумице